Бакаричи има више значења:

 Бакаричи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бакаричи (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику